Николай Абрамович:
 Абрамович, Николай Николаевич (род. 1969) — советский и белорусский футболист.
 Абрамович, Николай Яковлевич (1881—1922) — русский поэт и прозаик, литературный критик.
 Абрамович, Николай Янович (ум. 1651) — государственный деятель Великого княжества Литовского.